

Regierungspräsidents

Voir aussi
Liste des dirigeants des Länder allemands
Liste des maires des grandes villes de l’Allemagne

 
Dirigeants Regierungsbezirke
Allemagne